Travella ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Maria Travella (1802–1854), Schweizer römisch-katholischer Geistlicher und Schriftsteller
 Rocco Travella (* 1967), Schweizer Bahnradsportler